Jméno a příjmení Jozef Čársky se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Jozef Čársky (biskup) – slovenský římskokatolický biskup, ordinář rožňavský a později košický (1886–1962)
 Jozef Čársky (chemik) – slovenský profesor lékařské chemie a biochemie (* 1931)
 Jozef Čársky (kněz) – slovenský římskokatolický kněz, kanovník a apoštolský protonotář (1870–1954)